Blomtid är inom botaniken tiden när blomknoppen har öppnats, och innan den vissnar ner. Var art har sin blomtid vilket anges i trädgårdslitteraturen generellt, men skiljer sig också i olika odlingszoner, samt förskjuts mellan södersluttande lägen och de som sluttar åt norr.

Botanik